Сенів — село в Львівському районі Львівської області.

 Сенів Іван Васильович — український мистецтвознавець.
 Сенів Іван Васильович — заслужений працівник сільського господарства України.
 Сенів Михайло Григорович (1945–2018) — український мовознавець, доктор філологічних наук. 
 Сенів Юрко — діяч ОУН та УПА.

Примітки